Кинетическое уравнение:

В физической кинетике:
 Кинетическое уравнение Больцмана — уравнение, описывающее статистическое распределение частиц в газе или жидкости.
В химической кинетике:
 Кинетическое уравнение реакции — уравнение, описывающее зависимость скорости химической реакции от концентраций реагентов.

Уравнения